Jimmy Smith nebo Jimmie Smith může být:

 Jimmy Smith (hudebník) (1928–2005) – americký jazzový varhaník
 Jimmie Smith (* 1938) – americký jazzový bubeník
 Jimmie Todd Smith (* 1965) – americký politik